Sette unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Daring:

  – brigantino da 12 cannoni varato nel 1804 e naufragato nel 1813.
  – brigantino da 12 cannoni varato nel 1844 e radiato nel 1864.
  – sloop-of-war da 4 cannoni varato nel 1874 e radiato nel 1889.
  – cacciatorpediniere della classe Daring, varato nel 1893 e radiato nel 1912.
  – cacciatorpediniere della classe D, varato nel 1932 e affondato nel 1940.
  – cacciatorpediniere della classe Daring, varato nel 1949 e radiato nel 1971.
  – cacciatorpediniere della classe Type 45, varato nel 2006 e ancora in servizio.